Gascó, relatiu a la Gascunya
 Gascó o occità gascó, dialecte més occidental de l'occità
 Gascó negre, subdialecte de l'occità
 Biografies:
 Beatriz Gascó Enríquez (Castelló de la Plana, 1978), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes en la IX legislatura.
 Beatriz Gascó Verdier (Alacant, 1971), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes en la IX legislatura
 Emili Gascó i Contell (València, 1898 - 1974), poeta, assagista i periodista valencià 
 Joan Gascó (Tafalla, Navarra, ? - Vic, Osona, 1529) pintor navarrès d'origen establert a Vic cap al 1502
 Pere o Perot Gascó (Vic, ~1502/1505-1546), pintor renaixentista català
 Vicent Gascó i Massot (València, 1734 - 1802), enginyer i arquitecte, acadèmic de l'Acadèmia de San Fernando i director de l'Acadèmia Sant Carles (1776 -79)
 Miscel·lània: Cal Gascó, masia al municipi de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)